TLER steht für:
 Time Limited Error Recovery, deutsch zeitbeschränkte Fehlerbehebung, ein Feature von Western Digital Festplatten für den Einsatz in RAID-Arrays

TL-ER steht für:
 , ISO-3166-2-Code der Gemeinde in Osttimor

TLER